Залізне — місто, Донецька область, Торецька міська рада
 Залізне — село, Київська область, Васильківський район

Залізниця:
 Залізне — пасажирська платформа у Ясинуватському районі Донецької області.